Formuła 2 Sezon 2018 – 24. sezon Formuły 2, organizowanej pod egidą Fédération Internationale de l’Automobile i drugi sezon po drugiej reaktywacji serii. Sezon rozpoczął się 7 kwietnia na torze Bahrain International Circuit w Sakhir, a zakończył się 25 listopada na obiekcie Yas Marina Circuit na wyspie Yas w Abu Zabi. 

Mistrzem Formuły 2 został George Russell z zespołu ART Grand Prix. Mistrzem wśród zespołów została ekipa Carlin.

Lista startowa

Zmiany przed sezonem

Zmiany wśród zespołów 
 Z mistrzostw wycofał się Racing Engineering, skupiając się na serii European Le Mans Series.
 Do mistrzostw dołączył zespół Charouz Racing System, stając się pierwszym czeskim zespołem od 2003, który uczestniczył w zapleczu Formuły 1.
 Z mistrzostw wycofał się także zespół Rapax. Ich miejsce miała zająć ekipa Fortec Motorsport, jednak z powodu braku kierowców o odpowiednim budżecie postanowiła nie uczestniczyć. Później Fortec postanowił odroczyć swoje wejście do Formuły 2 o rok.
 Do mistrzostw ponownie przystąpił zespół Carlin.

Zmiany wśród kierowców 
 Tadasuke Makino zastąpił Lukę Ghiotto w zespole Russian Time.
 Alexander Albon zastąpił Olivera Rowlanda w ekipie DAMS.
 Zespół Arden zmienił skład kierowców – reprezentantami ekipy zostali Maximilian Günther i Nirei Fukuzumi
 Ekipa Pertamina Prema Theodore Racing zmieniła skład – reprezentantami włoskiego zespołu zostali Sean Gelael i Nyck de Vries
 Zespół ART Grand Prix zmienił skład kierowców – reprezentantami ekipy zostali Jack Aitken i George Russell.
 Ekipa MP Motorsport zmieniła skład – reprezentantami holenderskiego zespołu zostali Ralph Boschung i Roberto Merhi.
 Zespół Campos Vexatec Racing zmienił skład kierowców – reprezentantami hiszpańskiej ekipy zostali Luca Ghiotto i Roy Nissany
 Zespół Trident postanowił zatrudnić dwóch kierowców rozwojowych zespołu Haas, Santino Ferrucciego i Arjuna Mainiego.
 Kierowcami zespołu Carlin zostali Sérgio Sette Câmara (wcześniej jeżdżący dla MP Motorsport) i Lando Norris (jeżdżący dla Camposa w finałowym wyścigu sezonu 2017).
 Kierowcami zespołu Charouz Racing System zostali Louis Delétraz (wcześniej jeżdżący dla Racing Engineering i Rapax) i Antonio Fuoco (dotychczasowy reprezentant Premy).

Zmiany w trakcie sezonu

Zmiany wśród kierowców 
 Santino Ferrucci został zawieszony na cztery wyścigi za wielokrotne naruszenie przepisów sportowych i technicznych, w tym celową kolizję z Arjunem Mainim podczas wyścigu na torze Silverstone i ukarany grzywną w wysokości 60 tysięcy euro. Później Trident zwolnił Amerykanina, podając za powód nieregulowanie należności finansowych wobec ekipy. Jego miejsce w zespole zajął Alessio Lorandi, reprezentujący włoską ekipę w serii GP3
 Przed rundą na torze Circuit de Spa-Francorchamps, Merhi opuścił zespół MP Motorsport. Drugim kierowcą ekipy został Dorian Boccolacci, reprezentujący holenderski zespół w serii GP3. Później Hiszpan zastąpił Roya Nissany'ego w zespole Campos Vexatec Racing.
 Niko Kari zastąpił Ralpha Boschunga na dwie ostatnie rundy
 Daniel Ticktum zastąpił Maximiliana Günthera podczas finałowej rundy w Abu Zabi.

Kalendarz wyścigów 
Poniższa tabela obejmuje wyścigi znajdujące się w kalendarzu na sezon 2018, ogłoszonym 6 listopada 2017 roku.

Zmiany w kalendarzu 
 Usunięto z kalendarza wyścig na torze Circuito Permanente de Jerez.
 Do kalendarza dołączyły wyścigi na torach Circuit Paul Ricard i Sochi Autodrom, rozszerzając kalendarz do dwunastu rund.

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Punktacja w wyścigu głównym:

Punktacja w sprincie:

Kierowcy

Zespoły

Zmiany

Przepisy techniczne 

Od sezonu 2018 wszyscy kierowcy korzystają z nowego samochodu i nowego silnika. Model GP2/11, które było wykorzystane w poprzednim sezonie oraz w serii GP2 od sezonu 2011 został zastąpiony przez model Dallara F2 2018. Samochód napędzany jest sześciocylindrowym turbodoładowanym silnikiem Mecachrome V634T o pojemności 3,4 litra. Mimo zmian w samochodzie i silniku, Elf nadal jest preferowanym oficjalnym dostawcą paliwa w Formule 2. Dostawcą opon pozostało Pirelli.

Przepisy sportowe 
Samochód wyposażony jest w system „halo”, używany w innych samochodach jednomiejscowych. Zaprojektowany został w celu zwiększenia ochrony obszaru kokpitu. Po powtarzających się problemach ze sprzęgłami i pozostawieniem aut na polach startowych, włodarze serii postanowili tymczasowo wprowadzić procedurę startu za samochodem bezpieczeństwa, do momentu rozwiązania problemów z samochodami.

Inne zmiany 
Tak jak w Formule 1, zrezygnowano z „grid girls”. Decyzja została podjęta, ponieważ Liberty Media nie chce być kojarzone z wykorzystywaniem kobiet w celach promocyjnych. Dotyczyło to wszystkich serii wyścigowych, w tym także Formuły 2.

Uwagi

Przypisy 

!